Yamani ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Zaki Yamani (1930–2021), saudi-arabischer Politiker und Anwalt
 Mai Yamani (* 1956), saudi-arabische Anthropologin